Morărești több romániai település neve:

 Morărești, Argeș megye
 Morărești, Fehér megye, Csurulyásza község
 Morărești, Fehér megye, Aranyosszohodol község
 Morărești, Vrancea megye